Кропивницьке — село, Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Кропивницьке — селище, Донецька область, Волноваський район

Див. також 
 Кропивницький